Martinović je priimek več oseb: 
 Blažo Martinović (1920--1943), črnogorski partizan in narodni heroj
 Boris Martinović (*1955), hrvaški pevec bas-baritonist (mdr. v ZDA)?
 Branko Martinović (1937--2015), srbski rokoborec 
 Ignjat Martinović (von Martinovics) (1755--1795), ogrski znanstvenik, filozof in revolucionar (srbskega porekla)
 Jovan Martinović, črnogorski arheolog, epigrafik 
 Juraj Martinović (*1936), bosanski literarni zgodovinar in kritik, slovenist, prevajalec
 Ljubiša Martinović (1912--?), srbski pevec baritonist
 Marko Martinović (1663--1716), bokeljski pomorec, ladjedelec in navtični pedagog v Benetkah 
 Marko Martinović (1911--1943), črnogroski partizan in narodni heroj ("Črnogorski Matrosov")
 Miše Martinović (1926--?), hrvaški (dubrovniški) igralec
 Mitar Martinović (1870--1954), črnogorski vojni minister, general VKJ
 Niko S. Martinović (1914--1975), črnogorski publicist, literarni zgodovinar in bibliotekar
 Nikola Martinović (1915--1943), črnogorski partizan in narodni heroj
 Petar Martinović (1881--1940), general VKJ (črnogorski)
 Ratko Martinović (1915/16--1994), (bosansko-) srbski partizanski komandant in general JLA
 Savo Martinović (1808--1896), črnogorski zbiralec narodnih pesmi, sodelavec Vuka Karadžića.
 Stanko Martinović (1916--1943), črnogorski partizan in narodni heroj
 Uroš Martinović (1918--2004), črnogorsko-srbski arhitekt, profesor
 Veljko Martinović (1917--?), črnogorski partizan in pisatelj
 Vlada Martinović (1908--?), črnogorsko-srbski pravnik in sodnik
 Živorad Martinović (1927--?), srbski prof. FF v Prištini ?

Priimki